Dave Kennedy (1953), Iers voormalig formule 1-coureur
 David Kennedy (acteur), Brits acteur
 David Kennedy (auteur) (1955-1984), Amerikaans auteur, zoon van politicus Robert Kennedy
 David Kennedy (artiest) (1976), Amerikaans gitarist bij de rockband Angels & Airwaves
 David Kennedy (zanger) (1825-1886), Schots zanger